La Couronne steht für:
 La Couronne (Charente), eine französische Stadt im Département Charente
 La Couronne (Bouches-du-Rhône), einen Stadtteil von Martigues, Frankreich

Den Namen La Couronne trugen mehrere französische Kriegsschiffe:
 La Couronne (Schiff, 1636), eine prunkvolle Galeone bestückt mit 74 Kanonen, die heute im Modellbaubereich oftmals als Vorbild für Nachbauten dient
 La Couronne (Schiff, 1669), ein 80-Kanonenschiff, das bis 1712 in Marinediensten tätig war
 La Couronne (Schiff, 1768), ein 80-Kanonenschiff, das bis 1795 existierte
 La Couronne (Schiff, 1861), eine französische Dampffregatte ähnlich der La Gloire